Saint-Nicolas (Itàlia), municipi italià a la regió de Vall d'Aosta
 Saint-Nicolas (Lieja), municipi belga de la província de Lieja a la regió valona
 França:
 Saint-Nicolas (Pas de Calais), municipi francès al departament del Pas de Calais 
 Saint-Nicolas-d'Aliermont, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Saint-Nicolas-d'Attez, municipi francès al departament de l'Eure 
 Saint-Nicolas-aux-Bois, municipi francès al departament de l'Aisne 
 Saint-Nicolas-de-Bourgueil, municipi francès al departament de l'Indre i Loira 
 Saint-Nicolas-de-Bliquetuit, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Saint-Nicolas-de-la-Balerme, municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió de l'Aquitània)
 Saint-Nicolas-de-la-Grave, municipi francès al departament del Tarn i Garona
 Saint-Nicolas-de-la-Haie, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Saint-Nicolas-de-la-Taille, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Saint-Nicolas-de-Macherin, municipi francès al departament de la Isèra 
 Saint-Nicolas-de-Pierrepont, municipi francès al departament de Manche 
 Saint-Nicolas-de-Port, municipi francès al departament de Meurthe i Mosel·la 
 Saint-Nicolas-de-Redon, municipi francès a la regió de país del Loira
 Saint-Nicolas-de-Sommaire, municipi francès al departament de l'Orne 
 Saint-Nicolas-des-Biefs, municipi francès al departament de l'Alier 
 Saint-Nicolas-des-Bois (Manche), municipi francès al departament de Manche 
 Saint-Nicolas-des-Bois (Orne), municipi francès al departament de l'Orne 
 Saint-Nicolas-des-Laitiers, municipi francès al departament de l'Orne 
 Saint-Nicolas-des-Motets, municipi francès al departament de l'Indre i Loira 
 Saint-Nicolas-du-Bosc, municipi francès al departament de l'Eure 
 Saint-Nicolas-du-Pélem, municipi francès a la regió de Bretanya
 Saint-Nicolas-du-Tertre, municipi francès a la regió de Bretanya
 Saint-Nicolas-la-Chapelle (Aube), municipi francès al departament de l'Aube 
 Saint-Nicolas-la-Chapelle (Savoia), municipi francès al departament de Savoia 
 Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, municipi francès al departament de la Costa d'Or 
 Caorches-Saint-Nicolas, municipi francès al departament de l'Eure 
 Cantó de Laval-Saint-Nicolas, cantó francès al districte de Laval (departament del Mayenne)
 Cantó de Saint-Nicolas-du-Pélem, divisió administrativa francesa al departament de Costes del Nord (regió de Bretanya)
 Cantó de Saint-Nicolas-de-Port, cantó francès al districte de Nancy (departament del Meurthe i Mosel·la)
 Cantó de Saint-Nicolas-de-Redon, divisió administrativa francesa
 Dampierre-Saint-Nicolas, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Lagraulet-Saint-Nicolas, municipi francès al departament de l'Alta Garona, regió Migdia-Pirineus
 Le Bouchet-Saint-Nicolas, municipi francès al departament de l'Alt Loira 
 Villeneuve-Saint-Nicolas, municipi francès al departament de l'Eure i Loir 
 Saint-Jean-Saint-Nicolas, municipi francès al departament dels Alts Alps (regió de Provença – Alps – Costa Blava)